Српска лига Војводина у сезони 2019/20. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне - ВФЛ Исток, ВФЛ Југ и ВФЛ Север.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2019/20.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Доигравање за попуну Српске лиге Војводина у сезони 2020/21. (релегација или промоција)

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Број клубова по географским регионима Војводине

Референце

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине
 Српска лига Војводина на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Војводина
Војводина